Ambrózy Ágoston (1879–1968) jogász, bíró, műfordító, újságíró
 Ambrózy Ágoston (1914–1998) író, költő, újságíró, lapszerkesztő